Melliger ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Melliger (1868–1924), Schweizer Rechtsanwalt und Politiker (CVP)
 Willi Melliger (1953–2018), Schweizer Springreiter

Siehe auch:
 Mellinger